Sotto due bandiere (Under Two Flags) –  romanzo del 1867 di Ouida
 Sotto due bandiere (Under Two Flags) –  film del 1922 diretto da Tod Browning
 Sotto due bandiere (Under Two Flags) –  film del 1936 diretto da Frank Lloyd

Pagine correlate
Under Two Flags